San Casciano pode se referir a mais de uma comuna da região da Toscana, na Itália:

San Casciano dei Bagni
San Casciano in Val di Pesa

Desambiguação